Пэрент () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пэрент, Гилберт (1935—2009) — канадский политический деятель, председатель Палаты общин Канады.
 Пэрент, Мэри — американский кинопродюсер и бывший студийный исполнительный продюсер.
 См. также 
 Паран